Bajinci est un toponyme qui peut désigner :
 Bajinci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Srbac et dans la République serbe de Bosnie ;
 Bajinci, un village de Serbie situé dans la municipalité de Crna Trava, district de Jablanica.